Distretto di Bajan-Ôndôr – distretto della Mongolia
 Distretto di Bajan-Ôndôr – distretto della Mongolia
 Distretto di Bajan-Ôndôr – distretto della Mongolia